Psychocampa är ett släkte av fjärilar. Psychocampa ingår i familjen Mimallonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Psychocampa